Свен Ласта (Пакрац, 18. април 1925 — Загреб, 15. август 1996) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1957. || Гледаоци и ми || Коментатор
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1964. || Тисућу и једна страст || /
|-
| 1965. || Кључ || Муж (сегмент "Послије Представе")
|-
| 1967. || Височка хроника || Хроничар Исидор
|-
| 1967. || Цинтек || /
|-
| 1968. || Хеј, Џо || /
|-
| 1968. || Агент из Вадуза || /
|-
| 1969. || Адам и Ева || Генерал 2
|-
| 1969. || Суморна јесен || Усташки сатник
|-
| 1969. || Љубав и понека псовка || Фра-Паве
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Јана || Черни
|-
| 1970. || -{Gott mit uns}- || Бош
|-
| 1971. || Мириси, злато и тамјан || Мали
|-
| 1971. || -{La corta notte delle bambole di vetro}- || /
|-
| 1972. || Клупа у Јурјевској || Ник
|-
| 1972. || Кипић || /
|-
| 1973. || Горчина у грлу || /
|-
| 1974. || Ноктурно || /
|-
| 1974. || -{Il tempo dell'inizio}- || /
|-
| 1974. || Басна || /
|-
| 1975. || Зец || Генерал Мајор фон Валдштатен
|-
| 1976. || Случај матуранта Вагнера || Разредник
|-
| 1977. || Марија || Штурмбанфирер Саусиг
|-
| 1978. || Бомбашки процес || Томић
|-
| 1979. || Ђавоље сјеме || Бенгали-Непознати-Усташки сатник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Шпијунска веза || /
|-
| 1981. || Поглавље из живота Аугуста Шеное || /
|-
| 1982. || Непокорени град || Доктор
|-
| 1982. || Сустанар || /
|-
| 1983. || Мртви се не враћају (мини-серија) ||
|-
| 1983. || Раде Кончар (ТВ серија)||
|-
| 1983. || Човјек од ријечи || Мато Зукановић
|-
| 1984. || Необични сако || /
|-
| 1984. || Двије карте за град || Старац
|-
| 1985. || -{Jenseits der Morgenröte}- || Фуггер
|-
| 1985. || Црвени и црни || Управитељ
|-
| 1986. || Чудесна шума || /
|-
| 1986. || Најлепши дани у животу Ивана Кисека || Иван Кисек
|-
| 1986. || Трговци и љубавници || /
|-
| 1987. || Бољи живот || Крунослав Хабаршус
|-
| 1987. || Бунда || Перо
|-
| 1987. || Теревенка || /
|-
| 1988. || Ћао, ћао, бамбина! ||
|-
| 1988. || Дом Бергманових || Семјон
|-
| 1988. || Тридесет коња || Шјор Вићенцо
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Чаробњаков шешир || /
|-
| 1990. || Шкољка шуми || Магистар
|-
| 1991. || Вријеме ратника || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1925.
Умрли 1996.
Југословенски глумци
Пакрачани
Добитници награде Златна арена